Михаи́л Верёвкин:
 Верёвкин, Михаил Иванович (1732—1795) — русский писатель, переводчик Корана; первый директор Казанской гимназии.
 Верёвкин, Михаил Михайлович (?—1819) — генерал-лейтенант, герой Кавказской войны.